О́льга Тимофе́ева:
 Тимофеева, Ольга Викторовна (род. 1977) — депутат Государственной думы VI и VII созывов.
 Тимофеева, Ольга Леонидовна (род. 1967) — член Совета Федерации от города Севастополя.